De Challenge Cup is een officiële competitie voor herenvolleybalclubs in Europa die elk jaar wordt gehouden. De eerst editie werd gehouden in 1980/81.

 1980 tot 2006 - CEV Cup.
 2007 CEV Challenge Cup.

Winnaars van de CEV Challenge Cup 

Volleybalcompetitie